— вид стрекоз, единственный вид монотипического рода  из семейства Synlestidae. До недавнего времени считался единственным в семействе Chorismagrionidae. Эндемик северо-восточной части Австралии, где населяет реки и крупные пруды в дождевых лесах.

Описание 
В основном чёрные с белыми отметинами стрекозы среднего размера.

Примечания 

Synlestidae
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1914 году
Монотипические роды стрекоз